Zabou steht für:

 Zabou (Film), deutscher Spielfilm (1987)
 Zabou (Pornodarstellerin) (* 1973), französische Pornodarstellerin